Сепе — может значить фамилия, топоним или другое:

Персоналии 
 Сепе, Крешенцио — итальянский куриальный кардинал и ватиканский дипломат.
 Сепе, Луиджи (род. 1991) — итальянский футболист, вратарь клуба «Фиорентина» (арендован у «Наполи»).
 Сепе, Мариус — французский историк.

Населённые пункты 
 Сепе — коммуна во Франции, департамент Верхняя Гаронна.
 Сепе — село в Атбасарском районе Акмолинской области Казахстана.

См. также 
 Сеп
 Сепеда (значения)
 Сепп
 Сеппа (значения)